Butzenberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Butzenberg (Berching), siedlungsferne Anstalt der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Butzenberg (Ortenburg), Weiler des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Berge:
 Butzenberg (Neidlingen) (ca. 530 m), Spornberg über der Lindach im Albvorland in der Gemeinde Neidlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg; siehe auch Burgruine Lichtenstein (Neidlingen)
 Butzenberg (Speltachgrund) (484,6 m), Berg über dem Speltachgrund bei Bechhof, Ortsteil Honhardt, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg